Абатуров — русская фамилия. Производное от имени Абатур. От варианта имени Обатур произошла фамилия Обатуров.

Известные носители 
 Абатуров, Анфим Иванович (1924—1945) — участник Великой Отечественной войны, закрывший своим телом амбразуру пулемёта.
 Абатуров, Константин Иванович (1911—2001) — русский писатель.
 Абатуров, Четай Степанович (конец XVI — начало XVII века) — дьяк.

Русские фамилии